La conférence de Vienne désigne plusieurs conférences gouvernementales germano-austro-hongroises réunies à Vienne durant la Première Guerre mondiale :

 la conférence du  ;
 la conférence du  ;
 la conférence du  ;
 la conférence du .

Vienne (Autriche)